Friedrich Pöllnitz oder Friedrich Poellnitz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Carl von Pöllnitz (1682–1760), deutscher Jurist, Hofbeamter und Domdechant
 Friedrich Moritz von Pöllnitz (1689–1760), königlich großbritannischer und kurbraunschweigisch-lüneburgischer Generalmajor, Chef eines Reiter-Regiments